Пінтік () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Тулгеш.
 Пінтік () — село в Румунії, у повіті Клуж. Адміністративно підпорядковується місту Деж.